Graal steht für:

 Graal Online, Computerspiel
 Heiliger Gral, Legende der mittelalterlichen Artussage
 Methode in der Glasbläserei, siehe Glasbläser
 Graal-Müritz, Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Grahl (Begriffsklärung)
 Krahl (Begriffsklärung)
 Gral (Heiliger Gral, Legende)
 Kral (Begriffsklärung)